Cane Creek ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cane Creek (Arkansas)
 Cane Creek (Georgia)
 Cane Creek (Kentucky)

Siehe auch:
 Cane Creek Township